Любин — русская и немецкая фамилия, а также название ряда населённых пунктов.

Фамилия 
 Любин, Валерий Петрович (род. 1946) — российский историк, политолог, публицист, переводчик.
 Любин, Василий Прокофьевич (1918—2018) — советский и российский археолог-палеолитовед.
 Любин, Дмитрий Рафаилович (1880—1951) — русский советский актёр, народный артист Татарской АССР (1939), заслуженный артист РСФСР (1940).
 Любин, Зигмунд (1851—1923) — режиссёр эпохи немого кино.
 Любин, Лиор (род. 1977) — израильский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Любин, Фрэнк (Пранас Любинас; 1910—1999) — американский и литовский баскетболист, олимпийский чемпион 1936 года в составе сборной США, чемпион Европы 1939 года.
 Любин, Эйльхард (1565—1621) — немецкий математик, картограф, поэт, издатель и лютеранский теолог.

Топоним

Белоруссия 
 Любин — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Польша 
 Любин — город.
 Любин — сельская гмина (волость).

Россия 
 Любин — посёлок в Злынковском районе Брянской области.
 Любин (Любин Хутор) — бывший посёлок (усадьба) в Новозыбковском районе.
 Любин — бывший посёлок в Стародубском районе.

См. также 
 Любина